Ez a lista Belgium húsz legforgalmasabb vasútállomását sorolja fel.

Források

Vasúttal kapcsolatos listák